Tito Flavio Sabino puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:
 
 Tito Flavio Sabino (cónsul 47).— Cónsul en el año 47. Hermano de Verspasiano.
 Tito Flavio Sabino (cónsul 69).— Cónsul en los años 69 y 72. 
 Tito Flavio Sabino (cónsul 82).— Cónsul en el año 82. Ejecutado por orden de Domiciano.
 Tito Flavio Sabino (padre de Vespasiano).— Padre del emperador Vespasiano.